Nome di diverse città:

Gran Bretagna 
Crookston, città della Scozia;

Nuova Zelanda 
Crookston, città della Nuova Zelanda;

Stati Uniti d'America 
Crookston, città del Minnesota;
Crookston, città del Nebraska.